Облога Києва — це список подій, пов'язаних з намаганням захопити Київ у IX — XVII століттях

 Облога Києва (898) (дата умовна) — напад на Київ  угорців під час їх кочового пересування на захід.
 Облога Києва 968 — безуспішна облога Києва печенігами під час походу  Святослава Ігоровича на Балкани.
 Облога Києва (1017) — безуспішна облога Києва печенігами.
 Київський похід (1018) — заняття Києва польським військом  Болеслава I.
 Облога Києва (1036) — розгром печенігів під Києвом.
 Облога Києва 1169 — облога і взяття Києва військом руських князів, організована за ініціативою  Андрія Боголюбського.
 Розорення Києва (1203) — облога і взяття Києва  Рюриком Ростиславичем і Ольговичами.
 Облога Києва 1235 — взяття Києва  Михайлом чернігівським і Ізяславом.
 Облога Києва 1240 — облога і взяття Києва військами  Батия.
 Розорення Києва (1416) — облога і взяття Києва золотоординським еміром Едигеєм.
 Розорення Києва (1482) — облога і взяття Києва кримським ханом  Менглі-Гіреєм.
 Облога Києва (1658) — безуспішна облога гетьманом Іваном Виговським царського гарнізону в Києві.

Див. також 
 Битва за Київ